Trinectes är ett släkte av fiskar. Trinectes ingår i familjen Achiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattfiskar
Trinectes